Solo pour deux, pièce pour clarinette et trombone composée par Gérard Grisey en 1981-1982 ;
 Solo pour deux, film réalisé par Carl Reiner et sorti en 1984.